Чемпионат Бразилии 2021 — Серия А () — 65-й розыгрыш чемпионата Бразилии по футболу с момента его основания.

По итогам предыдущего сезона Серию A покинули «Васко да Гама», «Гояс», «Коритиба» и «Ботафого». Их заменили «Шапекоэнсе», «Америка Минейро», «Жувентуде» и «Куяба», занявшие соответственно места с 1-го по 4-е в Серии B 2020.

Серия A 

Чемпионом за два тура до завершения турнира стал «Атлетико Минейро», который сумел выиграть свой второй титул за 17 дней до полувекового юбилея с момента выигрыша своей первого чемпионата в декабре 1971 года. Второе и третье места заняли «Фламенго» (победитель двух предыдущих чемпионатов) и «Палмейрас» — обе эти команды сыграли в финале Кубка Либертадорес 2021 (победителем во второй раз подряд стал «Палмейрас»). Также чисто бразильским оказался финал Южноамериканского кубка 2021 («Атлетико Паранаэнсе» — «Ред Булл Брагантино»), кроме того, в финале Кубка Бразилии сыграют уже попавшие в КЛ-2022 «Атлетико Минейро» и «Атлетико Паранаэнсе». В связи с этим зона международных турниров в «Бразилейране-2021» оказалась очень обширной — фактически лишь «Жувентуде» остался единственной командой, которая не вылетела и одновременно не заработала путёвку в какой-либо международный турнир.

Команды

Турнирная таблица 
Итоговая таблица

«Палмейрас» получил место в Кубке Либертадорес 2022 благодаря победе в Кубке Либертадорес 2021.«Атлетико Паранаэнсе» получил место в КЛ-2022 благодаря победе в Южноамериканском кубке 2021.Поскольку финалисты Кубка Бразилии 2021 «Атлетико Минейро» и «Атлетико Паранаэнсе» уже квалифицировались в КЛ-2022, ещё одна путёвка в этот турнир от Бразилии досталась следующей команде чемпионата, ещё не имевшей путёвку в КЛ.

Правило классификации: 1) очки; 2) количество побед; 3) разница забитых и пропущенных мячей; 4) количество забитых мячей; 5) результаты очных встреч между командами с равенством предыдущих показателей; 6) наименьшее количество красных карточек; 7) наименьшее количество жёлтых карточек; 8) жребий.

Лидеры чемпионата

Покер

Хет-трики

Игрок месяца

Серия B 

1«Бруски» был оштрафован Верховным судом спортивного правосудия на 3 очка из-за инцидента с проявлением расизма по отношению к полузащитнику «Лондрины» Селсиньо. Однако после подачи апелляции штраф был отменён.

Серия C 
Чемпионат прошёл с 29 мая по 20 ноября 2021 года.

Первый этап

Группа A

Группа B

Второй этап

Группа C

Группа D 

|}

Серия D 
Турнир проходит с 26 мая по 18 ноября 2021 года. Ниже представлены результаты финального этапа.

Участники полуфиналов вышли в Серию C 2022.

Переходы команд между дивизионами

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Бразилии на сайте cbf.com.br
 Чемпионат Бразилии на RSSSF
 Статистика чемпионата на Soccerway

Бразилия
Футбол в Бразилии в 2021 году
2021